

Astronomia
 24939 Chiminello – asteroide della fascia principale

Persone
 Bianca Chiminello – attrice e modella australiana
 Ernesto Chiminello – generale italiano
 Vincenzo Chiminello – astronomo italiano

Altro
 Elettro-professionali Chiminello, nota come Elchim – azienda italiana specializzata nella produzione apparecchi elettrici